

, patriarche orthodoxe de Jérusalem de 386 à 417

, patriarche d'Alexandrie de 496 à 505
  (pour l'Église copte orthodoxe) ou  (pour le patriarcat orthodoxe d'Alexandrie) d'Alexandrie fut patriarche d'Alexandrie monophysite de 505 à 516
 , patriarche de Constantinople de 518 à 520
 , pape de 533 à 535

, évêque de Nîmes vers 650.

, archevêque d'Arles de 811 à 816

, patriarche de Kiev et de toute la Rus' de 1077 à sa mort en 1089.

, empereur byzantin de 1118 à 1143

, comte de Vendôme de 1202 à 1211
 , duc de Mecklembourg de 1275 à 1298
 , comte d'Oldenbourg de 1278 à 1305
 , empereur de Trébizonde de 1280 à 1297
 , comte de Dreux de 1282 à 1309
 , abbé de Clairvaux de 1286 à 1291
 , duc de Bretagne de 1286 à 1305
 , duc de Brabant de 1294 à 1312

de Viennois, dauphin de Viennois et seigneur de la Tour du Pin de 1306 à 1318 ;
  de Grailly, Captal de Buch de 1328 à 1343 ;
  dit le Bon, roi de France de 1350 à 1364 ;
 , sire de Rieux et de Rochefort de 1364 à 1417 ;
  d'Armagnac, comte d'Armagnac de 1373 à 1384 ;
 , archevêque de Lyon de 1375 à 1389 ;
 , duc de Bavière-Munich de 1375 à 1397 ;
 , comte d'Auvergne et de Boulogne de 1386 à 1404 ;
 , maréchal de France en 1391

, roi de Castille de 1406 à 1454
 , baron de Montmorency de 1414 à 1477
 , comte d'Alençon et du Perche de 1415 à 1476
 , roi de Navarre de 1425 à 1479 et roi d'Aragon de 1458 à 1479
 , comte de Guise de 1425 à 1441
 , roi de Chypre de 1432 à 1458
 , duc de Lorraine de 1453 à 1470
 , duc de Bourbon et d'Auvergne de 1456 à 1488
 , roi de Portugal de 1481 à 1495
 , duc de Clèves et comte de la Marck de 1481 à 1521
 , seigneur de Monaco de 1494 à 1505.

, roi de Hongrie de 1559 à 1571
 ,  d'Uzès, de 1531 à 1570

, roi de Pologne de 1648 à 1668

, (Johann II, 1840 - 1929), prince de Liechtenstein de 1858 à 1929.

Jean 02